TRMT12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 448 амінокислот, а молекулярна маса — 50 236.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як процесинг тРНК. 
Білок має сайт для зв'язування з S-аденозил-L-метіоніном.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Трансферази
Некатегоризовані білки